Монстры на работе () — американский мультипликационный веб-сериал. Является ответвлением в ряде картин «Корпорация монстров», а также прямым продолжением основного мультфильма. Это второй диснеевский анимационный сериал, основанный на мультфильмах Pixar после «Базз Лайтер из звёздной команды». Первый тизер-трейлер сериала был презентован в мае 2021 года, а его премьера состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 7 июля.

Синопсис 
Спустя шесть месяцев после событий «Корпорации монстров», город Монстрополис теперь наполнен смехом. Тайлор Таскмон, механик из команды объектов, мечтает работать вместе со своими кумирами Майком Вазовски и Джеймсом Пи «Салли» Салливаном.

Актёры и персонажи 
 Джон Гудмен — Джеймс Пи «Салли» Салливан: Генеральный директор Корпорации монстров
 Билли Кристал — Майк Вазовский: Партнёр и лучший друг Салли.
 Джон Ратценбергер — Йети: Монстр, который был ранее сослан в Гималаи.
 Дженнифер Тилли — Селия Мэй: Одноглазая подруга Майка.
 Боб Петерсон — Роз: Лидер CDA, которая ранее была секретарём в корпорации монстров.
 Бен Фельдман — Тайлор Таскмон: Механик в команде объектов корпорации монстров
 Минди Калинг — Вэл Литтл: лучший друг Тайлора.
 Генри Уинклер — Фриц: босс Тайлора.
 Джон Ратценбергер — Бернард
 Боб Петерсон — Розе: сестра-близнец Роз.
 Лукас Нефф — Дункан: Водопроводчик.
 Аланна Юбак — Куттер
 Стивен Стентон — Смитти и Нидлман: два сотрудника корпорации монстров.
 Айша Тайлер — Милли Тускмон: мать Тайлора.
 Бонни Хант — мисс Флинт

Производство 
Во время телефонного звонка The Walt Disney Company в ноябре 2017 года CEO Роберт Айгер объявил, что сериал, основанный на вселенной «Корпорации монстров», находится в разработке для запланированного стримингового сервиса Disney+. Дальнейшие подробности о сериале были объявлены в апреле 2019 года, а сериал официально дебютирует в 2021 году. Джон Гудмен и Билли Кристал подтвердили свои роли в сериале вместе с Джоном Ратценбергером, Дженнифер Тилли и Бобом Петерсоном, а новыми участниками состава стали Бен Фельдман, Келли Мэри Трэн, Генри Уинклер, Лукас Нефф, Аланна Юбак, Стивен Стэнтон и Айша Тайлер. Сериал подготовлен Disney Television Animation с анимацией, предоставленной Dwarf Animation во Франции.

Стивен Дж. Андерсон объявил, что премьера сериала состоится где-то весной 2021 года..

Примечания

Ссылки 

 

Корпорация монстров
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Оригинальные программы Disney+